Murta puede hacer referencia a:
 Myrtus communis, arbusto europeo de la familia de las mirtáceas, también llamado arrayán o mirto;
 Ugni molinae, arbusto sudamericano de la familia de las mirtáceas, también llamado murtilla;
 Murta, barrio de la ciudad de Génova, en el noroeste de Italia;
 el paraje natural de La Murta, limitado por la sierra de mismo nombre, en la provincia española de Valencia;
 la localidad de Puerto Murta, en la región chilena de Aysén;
 la partida La Murta, en el término municipal de Jalón en la provincia española de Alicante; y a
 la revista literaria Murta, creada durante la Segunda República Española.